Der Kanton Neuilly-l’Évêque war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Langres, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Neuilly-l’Évêque.

Der Kanton Neuilly-l’Évêque war 187,03 km² groß und hatte 4364 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Neuillyleveque
Aufgelöst 2015